

Sigle 
 Centro Intelligence Interforze – un servizio segreto militare italiano

Aeronautica 
 Albatros C.II – biplano monomotore da ricognizione della Albatros Flugzeugwerke

Altro 
 CII – 102 nel sistema di numerazione romano